Kempen může být:

 Kempen, německé město v Severním Porýní-Vestfálsku
 Kempen, oblast na pomezí Nizozemska a Belgie
 Kempen, německý název polského města Kępno
 Johann Kempen, rakouský politik (1793–1863)

Externí odkazy